Hyperbool (meetkunde)
Hyperbool (stijlfiguur)